Чемпиона́т Пе́рвой ли́ги Ла́твии по футбо́лу 1992 го́да () — 1-й сезон Первой лиги Латвии по футболу.

Команды — участницы 

1 Команда была образована путём объединения «Ригас аудумс» и «Бетона».
2 Команда переняла место «Юрниекса».
3 Команда переняла место «Светотехники».

Турнирная таблица 

 РАФ II, СМ-ДСК и «Децемвири II» расположились в такой последовательности по количеству побед.
 «ДЮФК Даугава» опережает «Сконто II» по большему количеству побед.
 В начале турнира «Нива» сменила название на «Латгале».
 В начале турнира ДСК-1 сменил название на СМ-ДСК.
 В течение сезона «Мерит Брок» сменил название на «Мерит/Децемвири», а «Децемвири» − на «Децемвири II».

Результаты матчей 

 Пояснения к таблице

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 1992
 Вторая лига Латвии по футболу 1992
 Кубок Латвии по футболу 1992

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 

1992
Футбол в Латвии в 1992 году